Il Canadian Championship 2021 è stata la quattordicesima edizione del Canadian Championship organizzata dalla Canadian Soccer Association. Da questa stagione esordisce un nuovo logo della competizione.

Il torneo si è svolto nei mesi tra agosto e novembre, ed il , squadra vincitrice del torneo, oltre ad aggiudicarsi la Voyageurs Cup, si è qualificato per la CONCACAF Champions League 2022.

Formato 
La formula adottata in questa stagione prevede un primo turno preliminare a cui partecipano dieci squadre: una di MLS, sette della CPL e le due rappresentanti di League1 Ontario e PLSQ che non avevano potuto prendere parte all'edizione precedente a causa della pandemia di COVID-19. Le cinque vincitrici si uniscono nei quarti di finale alle finaliste dell'edizione 2020, non ancora conclusasi al momento della presentazione del torneo, e al detentore dell'edizione 2019. Gli accoppiamenti nel tabellone sono stati creati in base al criterio della prossimità geografica. 

Diversamente dalle stagioni precedenti, a causa del ridotto spazio in calendario, tutti i turni sono a eliminazione diretta in partita unica.

Date

Tabellone

Risultati

Turno preliminare

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Voci correlate 
 Canadian Premier League 2021

Calcio nel 2021
2021